Стопа — міра довжини
 Стопа — старовинна російська міра об'єму (близько 0,6 л.), а також стара російська міра кількості паперу (20 дестей = 480 аркушів)
 Стопа — частина нижньої кінцівки
 Стопа — одиниця вимірювання та визначення віршового ритму
 Стопа — рідковживана назва стосу паперу

Див. також 
 Стопка — маленька склянка чи чарка

Примітки